Deux batailles se sont déroulées à Tarakan lors de la Seconde Guerre mondiale
 Bataille de Tarakan (1942)
 Bataille de Tarakan (1945)